Castlehaven oder Castle Haven steht für:

im County Cork im Südwesten Irlands
Castlehaven (Civil Parish)
Castlehaven (Townland)
damit im Zusammenhang stehend:
Earl of Castlehaven, Adelstitel in der Peerage of Ireland
Seeschlacht von Castlehaven, ausgefochten 1601 während des Neunjährigen Krieges
 auf der Halbinsel Tarbat an der Ostküste der Highlands, Schottland
 Castlehaven (Tarbat), eisenzeitliche Befestigungsanlage
damit im Zusammenhang stehend:
Baron Castlehaven, ehemals nachgeordneter Titel des Earl of Cromartie
eine frühere Bezeichnung von Ballone Castle
eine frühere Bezeichnung von Portmahomack

 Castle Haven (Ackergill Tower), Bucht nordwestlich von Wick, Highland, Schottland
 Castle Haven (Borgue), eisenzeitliche Befestigungsanlage in Dumfries and Galloway an der Südwestküste Schottland
 Castle Haven (Dunnottar Castle), Bucht an der Ostküste von Aberdeenshire, Schottland 
 Castle Haven (Findlater Castle), Bucht an der Nordküste von Aberdeenshire, Schottland
 Castle Haven (Girnigoe and Sinclair Castle), Bucht nördlich von Wick, Highland, Schottland